Tell It to My Heart (Meduza), een single van het Italiaanse dj trio Meduza
 Tell It to My Heart (album van Taylor Dayne), een muziekalbum van de zangeres Taylor Dayne uit 1988
 Tell It to My Heart (single van Taylor Dayne), een single van het gelijknamige album